Noemí Trujillo (Barcelona, 1976) es una poeta y escritora española.  Comienza a escribir poesía a los 12 años y con 14 años gana su primer galardón. Ha publicado  numerosos poemarios como La Magdalena, Lejos de Valaparaíso, La muchacha de los ojos tristes (también en edición bilingüe The Girl with Sadness in her eyes ), Solo fue un post. 

Junto con el escritor Lorenzo Silva funda en el 2012 el sello editorial Playa de Ákaba y publica las novelas:  El palacio de Petko (2017), Si esto es una mujer (2019), novela policial protagonizada por una inspectora e inspirada en un crimen real de una prostituta y Suad (2013) ganadora del Premio Brújula. 

Participa activamente en eventos culturales y de promoción de la literatura a través de la Asociación Cultural ANCEO de la que es la presidenta y fundadora. También ha publicado relato breve y literatura infantil y juvenil .

Premios 
Ganadora de la XXIV edición del concurso de relato breve Ciutat de Viladecans, con el cuento «La Candelaria«.

Obras 

 La Magdalena (2009).
 Lejos de Valparaíso (Sial Ediciones, 2009).
 La muchacha de los ojos tristes (Ed. Parnas, 2011).
 Solo fue un post (Ed. Playa de Ákaba, 2013).
 Brooklyn Brigde (Ed. Playa de Ákaba, 2013). Finalista de la XXIII edición del premio Internacional de poesía Ciudad de Melilla.
 Si esto es una mujer  (Ed. Destino, 2019), coautora junto con Lorenzo Silva.
 El palacio de Petko (Ed. HarperCollins Ibérica, 2017), coautora junto con Lorenzo Silva.
 Nada sucio (Ed. Menoscuarto, 2016), coautora junto con Lorenzo Silva.
 Suad (Ed. San Pablo, 2013), coautora junto con Lorenzo Silva, ganadora del Premio Brújula.
 La forja de una rebelde (Ed. Destino, 2021), coautora junto con Lorenzo Silva.

Referencias 

Escritoras de Cataluña
Poetas de Cataluña
Nacidos en Barcelona
Poetisas de España